Aleksandr Aljechin.
Aljechin (schaakopening).
Aljechingambiet.